Imię i nazwisko George Simpson nosili lub noszą m.in.:
 George Simpson (1787-1860) – szkocko-kanadyjski przedsiębiorca, administrator Kompanii Zatoki Hudsona
 George Gaylord Simpson (1902-1984) – amerykański paleontolog
 George Simpson (1908-1961) – amerykański lekkoatleta, medalista olimpijski